Пичинейка — топоним:

 Пичинейка — река, приток Нерлейки
 Пичинейка — река, приток Вечерлейки
 Пичинейка — деревня, Атяшевский район, Мордовия, Россия